Bougainville (eiland), eiland in de Grote Oceaan
Bougainville (Somme), gemeente in Frankrijk
Bougainville (restaurant), restaurant in Amsterdam
Bougainvillea, bloeiende tuin- en kamerplant
Louis Antoine de Bougainville, Frans ontdekkingsreiziger